Сергей Дубровин:
 Дубровин, Сергей (род. 1972) — российский певец.
 Дубровин, Сергей Всеволодович (род. 1952) — советский футболист, молдавский тренер.
 Дубровин, Сергей Иннокентьевич (род. 1957) — российский политический деятель и депутат.
 Дубровин, Сергей Филиппович (1907—1999) — советский военный и хозяйственный деятель.
 Дубровин, Сергей Юрьевич (род. 1982) — российский футболист.